Blountsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blountsville (Alabama)
 Blountsville (Georgia)
 Blountsville (Indiana)

Siehe auch:
 Blountville